Кратер Тайзо () — небольшая впадина в районе борозды Хэдли на видимой стороне Луны. Название дано по японскому мужскому имени и утверждено Международным астрономическим союзом в 1979 году.

Описание кратера 

Кратер Тайзо располагается в районе южного окончаниz борозды Хэдли,. По соседству c кратером находятся другие подобные образования —  Бела, Карлос и Джомо на юге.

Селенографические координаты центра кратера — , длина — , глубина — 1 км.

Кратер Тайзо имеет удлиненную форму с размерами приблизительно 8,2×1 км. Его природа не вполне ясна. Возможно, что кратер Тайзо вместе со своими соседями, перечисленными выше, являются лишь искривленными сегментами более крупной циркулярной структуры.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

Галерея

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Снимки с борта Аполлона-15, Аполлона-17.
Кратер Тайзо на карте LAC-41.
Селенологическая карта окрестностей кратера.
Топографическая карта окрестностей кратера.
Фототопографическая карта окрестностей кратера.
Окрестности кратера на карте LM-41.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны